Анис (Анисим) Андреевич Клопов (1914 — 1995) — командир отделения 20-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона младший сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 1 мая 1914 года в деревне Новоселье Российской империи, ныне Ушачского района Витебской области. Белорус. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1938 года. Участник похода советских войск в Западную Белоруссию в 1939 году. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Сражался на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском, 1-м и 3-м Белорусском фронтах. Освобождал Белоруссию и Литву. Воевал сначала в пехоте, а затем был переведён в 4-ю отдельшую штурмовую бригаду РГК. Особо отличился в боях на территории Восточной Пруссии.

10 января 1945 года в районе населенного пункта Древенингкен сапер-пулеметчик 20-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона младший сержант Клопов во главе группы разграждения в непосредственной близости от противника проделал проход в проволочном заграждении и минном поле. Приказом от 30 января 1945 года младший сержант Клопов Анис Андреевич награждён орденом Славы 3-й степени.

16 февраля 1945 года в боях за населенный пункт Вангникен и за плацдарм на левом берегу реки Штрадик младший сержант Клопов из пулемёта истребил около двух десятков противников, подавил огневую точку. В числе первых переправился через реку, ворвался на наблюдательный пункт противника и пленил двух вражеских солдат. Был контужен, но остался в строю. Приказом от 24 марта 1945 года младший сержант Клопов Анис Андреевич награждён орденом Славы 2-й степени.

В апреле 1945 года при прорыве оборонительного рубежа на подступах к городу Кенигсбергу младший сержант Клопов со своим отделением под огнём проделал проход в минном поле противника, лично обезвредил до двадцати противотанковых и полтора десятка противопехотных мин. Находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, в ходе стремительной атаки ворвался в траншею врага и уничтожил свыше десяти противников. Был ранен, но поля боя не покинул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками младший сержант Клопов Анис Андреевич награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Участник исторического Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В 1945 году сержант Клопов А. А. демобилизован.

В 1953 году вернулся на родину. Жил в посёлке городского типа Ушачи Витебской области. Работал в милиции, затем на промкомбинате. Скончался 4 февраля 1995 года.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями.

Литература 
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 Долготович Б. Д. Кавалеры ордена Славы. Минск, 2006

Ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Участники Парада Победы